Mušlov může být:

 Mušlov – pravostranný přítok řeky Osoblahy v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji
 Mušlov (Mikulov) – osada, asi 3,5 km vzdušnou čarou jihovýchodním směrem od centra Mikulova, jehož je součástí
 Pískovna Mušlov – bývalá rozsáhlá pískovna severozápadně od osady Mušlov